CKH steht für:
 Cookinseln, ITU-Code
 Flughafen Tschokurdach bei Tschokurdach, Russland (IATA-Code)

Abkürzung